El Coll del Pou és una collada situada a 980,5 m alt a la carena de la Serra de l'Albera, en el límit dels termes comunals de la Roca d'Albera, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord) i de la Jonquera, a la de l'Alt Empordà.

És al límit meridional del terme, al sud-est del Coll de l'Ullat. Rep el nom del Pou de Neu que hi ha en el costat de la Roca d'Albera del coll.

Referències 

Colls de la Jonquera
Geografia de la Roca d'Albera